Винский — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Винский, Григорий Степанович (1752—после 1819) — автор «Записок», дающих яркую картину общественного быта XVIII в., главным образом — Малороссии (впервые изданы в «Русском Архиве», 1877)
 Винский, Иосиф Викентьевич (род. 1956) — украинский политик.

 Винская, Людмила Андреевна (род. 1950) — российский журналист, писатель, переводчик; доцент кафедры журналистики ИФиЯК Сибирского федерального университета (Красноярск), главный редактор альманаха «Русское поле».

Топоним 
 Винский — посёлок, Жиздринский район, Калужская область, Россия

Примечания